Солунската епархия () е епархия на Църквата на истинно-православните християни на Гърция (Синод на Хрисостом), със седалище в македонския град Солун (Тесалоники). Диоцезът на епархията обхваща административните области Централна и Западна Македония. Начело на епархията от октомври 2015 година е митрополит Григорий.

Църкви

Манастири

Бележки 

Църква на истинно-православните християни на Гърция (Синод на Хрисостом)
Религия в Солун